Рио Кларо има више значења:

 Рио Кларо, Лас Адхунтас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рио Кларо, Мауро Мартинез (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рио Кларо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику